Џерзи има више значења:
 Џерзи
 Округ Џерзи (Илиноис)
 Џерзи (Џорџија)